Gattyana cirrhosa  — вид морских многощетинковых червей семейства Polynoidae из отряда Phyllodocida.

Описание 
Встречаются на глубинах от литоральных илистых грунтов до 1000 м в водах Северного Ледовитого океана, северной части Тихого океана и северной Атлантики, включая проливы Скагеррак и Каттегат и Северное море. Длина тела до 50 мм, включает до 38 сегментов. На простомиуме три пары антенн (Polynoinae) и глаза на омматофорах. Перистомальные усики с циррофорами. Простомиум разделён медиальным желобком на две части. Параподии двуветвистые. Все щетинки (сеты) простые
.
Часто обнаруживается в пустых трубках других полихет например, Amphitrite, Chaetopterus, Thelepus или вместе с мшанками Melobesia и Amphihelia. Один их самых обычных для северных морей вид полихет семейства Polynoidae.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Gattyana cirrhosa. In: Read, G.; Fauchald, K. (2012) World Polychaeta database. WoRMS.
 eol.org: Gattyana cirrhosa
 species-identification.org

Polynoidae
Многощетинковые черви Атлантического океана
Животные, описанные в 1766 году
Многощетинковые черви Северного Ледовитого океана
Многощетинковые черви Тихого океана
Таксоны, описанные Петром Симоном Палласом